Чемпіонат Львівської області з футболу 2011 року проводився  Федерацією футболу Львівської області у Прем'єр-лізі, Вищій та Першій лігах, а також спільно з Львівською обласною асоціацією футболу «Колос» у Другій та Третій лігах. Змагання у Прем'єр-лізі, Вищій, Першій та Другій лігах проводились як серед дорослих складів, так і серед юнаків. У Третій лізі першість проходила тільки серед основних складів.

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА 

 
У 4-му Чемпіонаті Львівщини серед команд Прем'єр-ліги стартувало 10 команд. Чемпіон попереднього сезону  «Нафтуся» Східниця, після зменшення фінансування і відповідно від'їзду провідних футболістів, не заявилась в Прем'єр-лізі, а стартувала у Першій лізі під назвою СК «Східниця», де посіла останнє місце. Через фінансові проблеми  червоноградський «Шахтар» разом із золочівським «Соколом» заявились у Вищій лізі, а  дрогобицька «Галичина» взагалі не заявилась на змагання, мотивуючи своє рішення реконструкцією стадіону до ЄВРО-2012, як тренувальної бази.

У другому колі команда ФК «Городок» знялася із змагань через важкий фінансовий стан. В решті матчів їм було зараховано технічні поразки 0:3.

* − технічний результат. 

1 − результат матчу Скала-2 Моршин — ФК «Городок» - 5:3 анульовано, господарям зараховано технічну поразку за порушення регламенту (участь у матчі гравця основної команди).
 
Команда «Кар'єр» Торчиновичі більшість домашніх матчів проводила на стадіоні  Старого Самбору, а  «Скала-2» Моршин в зв'язку з реконструкцією власного стадіону − у  Стрию.

Найкращі бомбардири:

Юнацький чемпіонат 

У другому колі команда ФК «Городок» знялася із змагань через важкий фінансовий стан. В решті матчів їм було зараховано технічні поразки 0:3.

«Кар'єр» Торчиновичі в більшості матчів виступав тільки основним складом, тому в матчах дублерів їм було зараховано поразки 0:3 за неявку на матч.

1 − результат матчу анульовано після протесту поданого гостями. Господарям зараховано технічну поразку.

* − технічний результат.

ВИЩА ЛІГА 

* − після 11 туру команда «Гарай» Жовква знялася із змагань. В решті матчів їй було зараховано технічні поразки 0:3.

Найкращі бомбардири Вищої ліги:

Юнацька першість (Вища ліга)

ПЕРША ЛІГА 

В турнірі серед команд Першої ліги всі команди, поділені на дві підгрупи, у двоколовому турнірі визначали переможців підгруп. Переможці підгруп у фіналі визначали переможця змагань, а команди, які зайняли другі місця у підгрупах, зіграли в матчі за третє місце.

ФІНАЛ:
 «Ураган» Раденичі − ФК «Добросин» 
2:2, 4:1

МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ:
СКК «Демня» − «Шляховик» Запитів 
0:0, 1:2
Підгрупа «А»

* − футбольний клуб «Розточчя» Новояворівськ припинив свої виступи після першого кола. В матчах другого кола команді було зараховано технічні поразки 0:3.

Підгрупа «Б»

* − у другому колі футбольний клуб «Карпати» Турка припинив свої виступи. В матчах, що залишились не зіграними, команді зараховано технічні поразки 0:3.

Команда «Бори» Бориничі в другій частині чемпіонату виступали під назвою «Бори/Ходорівщина» Бориничі/Чорний Острів.

Юнацька першість (1 ліга) 

ФІНАЛ:
 «Водник» Львів − «Хімік» Новий Розділ 
1:1, 3:1

МАТЧ ЗА ТРЕТЄ МІСЦЕ:
СКК «Демня» − «Спиртовик» Лопатин 
0:1, 0:9

ДРУГА ЛІГА 
Змагання в Другій лізі проводились Львівською обласною асоціація футболу «Колос» спільно з Федерацією футболу Львівської області.
Турнір пройшов у два етапи. На першому етапі 20 команд, розділені на дві групи по 10 команд,
у двоколовому турнірі визначали по три найкращі команди від кожної групи, які у фінальному турнірі визначили переможця та призерів змагань. У фінальному етапі враховувались результати зустрічей між командами на першому етапі (у таблиці позначено курсивом малим шрифтом).

ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ЗА 1-6 МІСЦЯ

* − технічний результат, неявка на матч однієї з команд.

ПЕРШИЙ ЕТАП

Підгрупа «А»

  

Підгрупа «Б»

Юнацька першість (2 ліга) 
В змаганнях юнаків узяли участь 19 команд, так як ОФК "Легіон" Львів виступав тільки основним складом.

ТРЕТЯ ЛІГА 

* - технічна поразка.

Примітки 
 —— діючий чемпіон(переможець попереднього розіграшу).

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на декілька порядків вищій за рангом лізі і опустилась в нижчу лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала на порядок нижчій за рангом лізі і піднялась у вищу за рангом лігу.

 —— команда, яка в попередньому чемпіонаті виступала або на кілька порядків нижчій за рангом лізі, або взагалі ніде не виступала і допущена до змагань не за спортивним принципом, а з якихось інших міркувань.

Див. також 
 Кубок Львівської області з футболу 2011
 Суперкубок Львівської області з футболу

Джерела 

Архів прем'єр-ліга сезон 2011 року

Федерація футболу Львівської області

2011 у футболі
Чемпіонат Львівської області з футболу
2011 в українському спорті
2011 у Львівській області